Didymictis (Дидимиктис — „двострука ласица”) је изумрли род плацентални сисара, из изумрле потпородице Didymictinae унутар изумрле породице Viverravidae, који је у периоду од касног палеоцена до средњег еоцена настањивао подручје Сјеверне Америкe и Европе.

Етимологија назива

Опис 
Врсте из рода Didymictis по свом изгледу сличиле на данашње цибетке. Ове врсте су имале издужене и релативно велике лобање, са мали и ниским простором у лобањи за мозак и са уском базом лобање. Окципитална и сагитална кријеста на лобањи ови врсти је била висока. Удови ови врста су били умјерене дужине са петопрстим полудигитиградним стопалима. Зубна формула код врсти из овог рода је . Зуби код врста из рода Didymictis се разликују од зуба изумрли представника кладуса Carnivoraformes по оштрој разлици између секторске и туберкуларне дентације, губитку последњег кутњака и издужености другог кутњака, што је слично дентацији код медвједа и ракуна.

Врста Didymictis altidens је достизала величину којота. Према мишљењу палеонтолога, врсте из рода Didymictis су биле специјализовани копнени предатори. Удови код ови врста, поготово стражњи удови, су били прилагођени трчању и слични су удовима данашњи звијери, док су предњи удови прилагођени копању.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Didymictis.

Временска распрострањенст рода Didymictis унутар породице Viverravidae

Види још 
 Класификација сисара
 Didymictinae

Референце

Литература 

 W. B. Scott (1888.) "On some new and little know creodonts." Journal of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia 9:155-185
 W. B. Scott (1892.) "A revision of the North American Creodonta with notes on some genera which have been referred to that group." Proceedings of the Academy of Natural Sciences, Philadelphia 44:291-323
 J. L. Wortman and W. D. Matthew (1899.) "The ancestry of certain members of the Canidae, the Viverridae, and Procyonidae." Bulletin of the American Museum of Natural History 12(6):109-138
 O. P. Hay (1902.) "Bibliography and Catalogue of the Fossil Vertebrata of North America." Bulletin of the United States Geological Survey 179:1-868
 W. D. Matthew (1909.) "The Carnivora and Insectivora of the Bridger Basin, middle Eocene." Memoirs of the American Museum of Natural History 9:289-567
 W. D. Matthew and W. Granger (1915.) "A revision of the Lower Eocene Wasatch and Wind River faunas." Bulletin of the American Museum of Natural History 34(1):1-103
 
 
 
 
 

Viverravidae
Изумрли сисари Северне Америке
Изумрли сисари Европе